Дми́трий Гуса́ров:
 Гусаров, Дмитрий Владимирович (род. 1973) — российский гейм-дизайнер.
 Гусаров, Дмитрий Яковлевич (1924—1995) — советский писатель.